Па́уэр () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Американ-Фолс.

История 
Округ Пауэр был образован 30 января 1913 года. Округ получил название по электростанции Американ-Фолс ( — «энергия»).

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 7 683 человек. С 2003 года население увеличилось на 325 человек, то есть на 4,42 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 
Округ Пауэр располагается в восточной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 3,736 км², из которых 96 км² (2,57 %) занято водой.

Дороги 
  — I-86
  — US 30
  — ID-37
  — ID-39

Города округа 

 Американ-Фолс
 Арбон-Вэлли
 Покателло (частично)
 Рокленд

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Национальный лесной заказник Карибу (частично)
 Национальное угодье Кёрлью (частично)
 Национальный лесной заказник Соутут (частично)
 Национальный заповедник Минидока (частично)
 Национальный парк Лунные кратеры (частично)

Примечания 

 
Появились в 1913 году в США